Le Feu occulte est le quatrième album de la série de bande dessinée Trolls de Troy. Il est paru en juin 2000

Synopsis 
Teträm, Waha et Pröfy parviennent au cœur du volcan Salaston grâce au pouvoir magique de Waha. Leur mission, rapporter une flamme du feu originel au vieux sorcier troll afin qu'il puisse préparer un antidote pour leurs semblables. En effet, ces derniers ne sont plus que des esclaves suite à l’enchantement perpétré par le vénérable Rysta Fuquatou aidé du chasseur Haplin.

Notes et références

Annexes

Documentation 
 .

Lien externe 
 .

Bande dessinée de fantasy
Album de bande dessinée sorti en 2000
Trolls de Troy
2000 en fantasy